Puchar Narodów Afryki 2000 odbył się w Ghanie i Nigerii. Był to 22 Puchar Narodów Afryki. Mecze rozgrywały się od 20 stycznia do 10 lutego.

Eliminacje

Zakwalifikowane drużyny 
 
 
 
 
 
 
 
 
  gospodarz
 
  gospodarz

Stadiony

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Grupa D

Faza pucharowa

Ćwierćfinały

Półfinały

Mecz o 3 miejsce

Finał 

 
Mistrz Pucharu Narodów Afryki 2000

KAMERUN TRZECI TYTUŁ

Strzelcy 
5 goli

4 gole

3 gole

2 gole

1 gol

Puchar Narodów Afryki
2000 w piłce nożnej
Piłka nożna w Ghanie
Piłka nożna w Nigerii
2000 w Afryce